Шри Камал Кумар Басу (; август 1918 — 21 января 2013, Колката) — индийский (бенгальский) партийный, муниципальный и государственный деятель, мэр Калькутты в 1985—1990 годах.

Биография 
Камал Басу родился в прогрессивной зажиточной семье, его дедом был известный индийский политик, председатель Индийского национального конгресса в 1914 году, барристер .

Басу получил высшее образование в нескольких дисциплинах, пройдя курсы экономики в Scottish Church College, получив магистерскую степень Калькуттского университета по политологии, а впоследствии пройдя там же курс права. После получения юридической степени работал в основанной его дедом солиситорской (адвокатской) фирме BN Basu & Co.

Общественно-политическая карьера 
Ещё в молодости Басу вступил в Коммунистическую партию Индии, впоследствии став одним из депутатов её фракции созыва 1952—1957 годов в Лок сабхе, нижней палате индийского парламента, где молодой политик представлял калькуттский пригород  из округа Южные 24 парганы. Во время китайско-индийского пограничного конфликта 1962 года получил известность, оказывая юридическую помощь товарищам по партии, арестованными по подозрению в нелояльности индийским властям.

В 1964 году при расколе КПИ он вошёл в состав КПИ (М), членом которой оставался более 40 лет.

Был активно связан со строительством и обустройством «Солт-Лейк-Стадиум» (ныне Стадион индийской молодёжи, крупнейший в Индии и второй по величине в мире), а также в течение долгого времени был попечителем использующего его как «домашнюю площадку» ФК «Мохун Баган», одним из основателей и президентов которого был его дед.

В 1985—1990 годах был мэром Калькутты. Известен своей ведущей ролью в спасении от полного уничтожения бывшего королевского дворца Shobhabazar Rajbari.

В 2010 калькуттским историком Дебасисом Босом под патронажем комиссии штата по культурному наследию была издана книга о нём и происхождении его семьи «Kamal Kumar Basur Paribarik Prekshapat».

Смерть 
Камал Басу умер в 94-летнем возрасте в частной лечебнице для престарелых 21 января 2013 года. Согласно завещанию Басу, его тело было пожертвовано .

Примечания 

Политики Индии
Коммунисты Индии
Депутаты Лок сабхи
Выпускники Калькуттского университета